Il singolare del torneo di tennis Trabzon Cup 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna-Lena Friedsam che ha battuto in finale Julija Bejhel'zymer 4–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Ekaterina Byčkova (quarti di finale)
  Magda Linette (primo turno)4

  Aleksandra Krunić (semifinali)
  An-Sophie Mestach (quarti di finale)
  Ol'ga Savčuk (secondo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Trabzon Cup 2013